Daucus masclefii är en flockblommig växtart som beskrevs av François Marie Louis Corbière. Daucus masclefii ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
masclefii